Вує () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Вує () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Вує () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна